Neolithische revolutie (circa 10.000 jaar v.C), die de basis zou gaan vormen voor de ontwikkeling van de menselijke sedentaire beschavingen. Deze revolutie wordt ook wel "de eerste landbouwrevolutie" genoemd.
 Groene revolutie (1945-heden), het gebruik van industriële meststoffen en nieuwe gewassen deden de landbouwproductie in de wereld enorm toenemen. Deze revolutie wordt ook wel "de derde landbouwrevolutie" genoemd.

Er zijn nog andere, meer lokale ontwikkelingen opgetreden, gerelateerd aan de landbouw, die worden beschouwd als revolutionair:
 Arabische agrarische revolutie (10e eeuw), die leidde tot toenemende urbanisatie en tot grote wijzigingen in de landbouw en de economie gedurende het Islamitische gouden tijdperk.
 agrarische revolutie, Britse agrarische revolutie, (18e eeuw), die aanleiding gaf tot urbanisatie en bijgevolg hielp de industriële revolutie op gang te brengen. Deze wordt ook wel "tweede landbouwrevolutie" genoemd.
 Ontruiming van de Hooglanden, Schotse agrarische revolutie (18e eeuw), die leidde tot de ontruiming van de Schotse Hooglanden.

Noten

Verder lezen
 , art. agricultural revolution, in  (edd.), The Dictionary of Human Geography, Malden - Oxford - Carlton, 20004, pp. 14-15.